Арктический колледж () может означать:
 Арктический колледж — название  в 1984—1995 годы.
 Арктический колледж Сивунмун Илисарвик — название колледжа Илисарвик в 1991—1997 годы.
 Арктический колледж в канадской территории Нунавут.